Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Chris Evert 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Evert (finale)
 Tracy Austin (campionessa)
 Andrea Jaeger (semifinali)
 Tracy Austin (semifinali)
 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Sylvia Hanika (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (terzo turno)
 Pam Shriver (quarti di finale)

 Virginia Ruzici (secondo turno)
 Mima Jaušovec (terzo turno)
 Hana Mandlíková (terzo turno)
 Bettina Bunge (terzo turno)
 Regina Maršíková (terzo turno)
 Dianne Balestrat (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1981